Йохан Фидлер (; , Штатцендорф, Судеты — ) — обершарфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.

Карьера 
Участвовал во Второй мировой войне в составе 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова» на Восточном фронте.

В феврале-апреле 1942 года вместе с дивизией попал в окружение в Демяновском котле, где за проявленную храбрость в июне был награждён Железным крестом 2-го класса.

В октябре 1943 года получил Железный крест 1-го класса.

В 1944 взял под командование взвод 5-й роты 6-го моторизированного полка СС «Теодор Эйке».

Отличившись во время Корсунь-Шевченковской операции 16 июня 1944 удостоен Рыцарского креста Железного креста.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (июнь 1942)
 Железный крест 1-го класса (октябрь 1943)
 Нагрудный знак За ранение в золоте
 Рыцарский крест (16 июня 1944)

Ссылки 
Чёрная гвардия Гитлера

Литература 
 

Офицеры СС